Хами может означать:
 Хами — городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая;
 Хами — бывший город, ныне — район Ичжоу городского округа Хами;
 Хами — пустыня на северо-западе Китая;
 Хами — город в Йемене.